Глеб Яковлевич Бейгельзимер (род. , Красноярск, СССР) — российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника.

Карьера 
Бейгельзимер родом с Сахалина, где играл в любительский баскетбол. Первый тренер — Дмитрий Валерьевич Конушкин.

Глеб выпускник факультета физической культуры и спорта Сибирского Федерального университета. Три сезона (2007—2010) выступал за команду университета в чемпионате АСБ. В 2010 году принял участие в матче «Звёзд АСБ», где был капитаном команды «Восток».

В сезоне 2010/2011 Бейгельзимер дебютировал в Высшей лиге. Вместе с «АлтайБаскетом» Глеб стал серебряным призёром турнира.

Следующий сезон 2011/2012 Бейгельзимер выступал за «Новосибирск» и стал бронзовым призёром Высшей лиги.

Следующие 3 сезона (2012—2015) Бейгельзимер выступал за «Нефтехимик». В сезоне 2013/2014 в составе тобольского клуба стал чемпионом Высшей лиги. В сезоне 2014/2015 Бейгельзимер играл в среднем по 30 минут, набирал по 11 очков, делал по 5 передач, 3 перехвата и 5 подборов.

В сентябре 2015 года стал игроком «Строителя», но в ноябре покинул клуб из-за неудовлетворительной игры по мнению тренерского штаба. За энгельсскую команду Глеб провёл 11 матчей, в 6 из которых выходил в стартовом составе. В среднем находился на площадке по 21 минуту, набирал по 5 очков, 1,7 подборов и 1,6 передачи.

Перед началом сезона 2018/2019 Бейгельзимер рассказал на своей странице в Instagram, что перед стартом сезона Суперлиги-2 его отчислили из «Чебоксарских Ястребов» за хорошую игру:

Через несколько дней на официальном сайте чебоксарского клуба появилась новость о расторжении контракта с Бейгельзимером в связи с утратой доверия тренера. Главный тренер «Чебоксарских Ястребов» Юрий Жуканенко прокомментировал расставание клуба с игроком:

Вскоре Бейгельзимеру позвонила женщина, которая представилась «адвокатом». Она выразила недовольство действиями баскетболиста и несколько раз угрожала ему.

Свою карьеру Глеб продолжил в «Тамбове», подписав контракт действующий до 1 декабря 2018 года.

Достижения 
  Чемпион Высшей Лиги: 2013/2014
  Серебряный призёр Высшей Лиги: 2010/2011
  Бронзовый призёр Высшей Лиги: 2011/2012

Примечания 

Баскетболисты России
Игроки БК «АлтайБаскет»
Игроки БК «Новосибирск»
Игроки БК «Нефтехимик»
Игроки БК «Строитель» Энгельс
Игроки БК «Уфимец»
Игроки БК «Чебоксарские Ястребы»
Игроки БК «Тамбов»